

Personnes 
 Lounès est un prénom berbère
 Lounès Matoub, chanteur, poète et musicien algérien ;
 Lounès Gaouaoui, gardien de but algérien ;
 Lounès Khaloui, chanteur chaâbi algérien ;
 Lounès Bendehmane, footballeur algérien ;
 Lounès Sabi, auteur-compositeur-interprète algérien ;

Lieux 
 Rue Lounès Matoub, rue à Paris en France.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 

Prénom berbère